Soco — ataque de luta corpo-a-corpo
Soco (mercado) — ou suque (souk, souq) mercado tradicional do Norte de África e países árabes
Socos (distrito) — no Peru

Ver também 
Socó — designação comum a várias aves ciconiiformes